Пасо Ачоте има више значења:

 Пасо Ачоте (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо Ачоте (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику